Teichelberg bezeichnet zwei Berge im südöstlichen Fichtelgebirge:

 Großer Teichelberg (685 m)
 Kleiner Teichelberg (708 m),
wobei bei Verwendung ohne vorangestelltes Adjektiv in der Regel der (bekanntere) Große gemeint ist. Die Berge werden zusammen auch als Teichelberge bezeichnet, wobei unklar ist, ob unter dieser Bezeichnung möglicherweise noch andere Berge der Umgebung, etwa der Roßkopf (725 m), mit gemeint sind.

Berg im Fichtelgebirge
Berg im Landkreis Tirschenreuth